Pepper and Salt steht für:
 Erigenia bulbosa, Pflanze aus der Familie der Doldenblütler
 Philotheca spicata, Pflanze aus der Familie der Rautengewächse

Siehe auch:
 Salt and Pepper
 Salt ’n’ Pepa
 Pfeffer und Salz